Joquebede ("YHWH é glória", hebraico: Yoḫéved / Yoḫáved) foi a esposa de Anrão e a mãe de Aarão, Moisés e Miriam. Joquebede e Anrão eram da Tribo de Levi.

Joquebede ao ver que o rei do Egito vinha para matar os recém nascidos, jogou seu filho num cesto de junco ao rio Nilo. O menino cresceu e se tornou grande profeta. Seu nome era Moisés.

O Testamento de Levi conta-nos que Joquebede nasceu de Levi e Melcha no Egito quando Levi tinha 64 anos de idade pelas contas de Jerônimo de Estridão, Levi nasceu em 1772 a.C. e Moisés em 1592 a.C. 

Ela está sepultada no Túmulo das Matriarcas em Tiberíades.

Família 
Segundo a Bíblia, esta é a sua família:

Livro de Êxodo
Moisés
Mulheres no Antigo Testamento
Deuteronômio
Personagens bíblicos incestuosos